Ви́ттек — фамилия.

Известные носители:
 Виттек, Александр (1852—1894) — хорватский и австрийский архитектор, шахматист.
 Виттек, Генрих фон (1844—1930) — австро-венгерский государственный деятель.
 Виттек, Максимилиан (род. 1995) — немецкий футболист, левый защитник.
 Виттек, Мария (1899—1997) — первая полька, повышенная до звания бригадного генерала.
 Виттек, Роберт (род. 1982) — словацкий футболист, нападающий.

См. также 
 Витек
 Витте
 Виттен